Die Abkürzung ENBA steht für:

 École nationale supérieure d'arts de Bourges, Frankreich; siehe École des Beaux-Arts
 Escuela Nacional de Bellas Artes, Mexiko-Stadt, Mexiko; heute Academia de San Carlos
 Escola Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro, Brasilien
 École Nationale des Beaux-Arts, Abidjan, Elfenbeinküste

ENBA